Brechthaus steht für 
Brechthaus (Augsburg), Bertolt Brechts Geburtshaus in Augsburg, heute ein Museum
Brecht-Haus (Berlin), früheres Wohnhaus von Brecht und Weigel, Gedenkstätte, Archive 
Brecht-Weigel-Haus, Sommerhaus von Brecht und Weigel in Buckow, Museum und Gedenkstätte
Bert-Brecht-Haus (Oberhausen), Kultureinrichtung  
Brecht-Haus (Svendborg)

Siehe auch: Arbeitsstelle Bertolt Brecht